James Samuel Henry, dit Sugar Jim, ( – ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de gardien de but en Amérique du Nord dans les années 1940 et 1950.

Biographie
Natif de Winnipeg dans le Manitoba Henry début en ligue junior avec les Elks de Brandon de la Ligue de hockey junior du Manitoba. Il joue avec eux la Coupe Memorial de 1939. Il remporte en 1942-1943 la Coupe Allan avec les .

Entre-temps, il fait ses débuts avec les Rangers de New York dans la Ligue nationale de hockey en 1941-1942 en jouant tous les matchs de la saison. Par la suite, il porte les couleurs des Black Hawks de Chicago puis celui des Bruins de Boston.

En 1951-1952, alors qu'il joue avec les Bruins, Henry est sélectionné dans la seconde équipe d'étoiles de la ligue et quelques mois plus tard, il participe au sixième Match des étoiles qui oppose les équipes des deux équipes d'étoiles de la saison passée. Lors de la demi-finale des séries de 1952, Maurice Richard des Canadiens de Montréal sort sur une blessure au visage après avoir reçu un coup de genou lors de la première période du septième match. Il revient au jeu avant la fin du match et inscrit deux buts à au gardien de Boston et qualifie son équipe pour la suite de séries. Une photographie célèbre de la fin du match montre Richard le dessus de l'œil bandé avec du sang qui coule en train de serrer la main à Henry qui a quant à lui un œil au beurre noir.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1937-1938 || Lombards de Winnipeg || WJrHL ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1938-1939 || Elks de Brandon || MJHL || 15 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,96 ||  || 1 ||  || 7 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,29 ||  || 0 || 
|-
| 1938-1939 || Elks de Brandon || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 6 || 3 || 3 || 0 ||  ||  || 4,33 ||  || 1 || 
|-
| 1939-1940 || Elks de Brandon || MJHL || 23 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,57 ||  || 0 ||  || 3 || 3 || 0 || 0 ||  ||  || 2 ||  || 1 || 
|-
| 1940-1941 || Rangers de Régina || SSHL || 29 ||  ||  ||  ||  ||  || 3 ||  || 2 ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,75 ||  || 1 || 
|-
| 1940-1941 || Rangers de Régina || Coupe Allan || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 14 || 9 || 4 || 1 ||  ||  || 2,71 ||  || 2 || 
|-
| 1941-1942 || Rangers de New York || LNH || 48 || 29 || 17 || 2 ||  ||  || 2,9 ||  || 1 ||  || 6 || 2 || 4 || - ||  ||  || 2,17 ||  || 1 || 
|-
| 1942-1943 || Ottawa Staff Clerks || ONDHL || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 6,63 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1942-1943 || Commandos d'Ottawa || QSHL || 23 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,65 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1942-1943 || Commandos d'Ottawa || Coupe Allan || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 12 || 9 || 2 || 1 ||  ||  || 2,84 ||  || 2 || 
|-
| 1943-1944 || Red Deer Army || CNDHL || 16 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,25 ||  || 0 ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,8 ||  || 0 || 
|-
| 1944-1945 || Calgary Navy || CNDHL || 15 ||  ||  ||  ||  ||  || 6,13 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1945-1946 || Rangers de New York || LNH || 11 || 1 || 7 || 2 ||  ||  || 4,04 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1945-1946 || Eagles de New Haven || LAH || 25 || 8 || 15 || 2 ||  ||  || 3,84 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1946-1947 || Rangers de New York || LNH || 2 || 0 || 2 || 0 ||  ||  || 4,5 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1946-1947 || Ramblers de New Haven || LAH || 58 || 20 || 28 || 10 ||  ||  || 3,4 ||  || 5 ||  || 3 || 1 || 2 || - ||  ||  || 3,67 ||  || 0 || 
|-
| 1947-1948 || Rangers de New York || LNH || 48 || 17 || 18 || 13 ||  ||  || 3,19 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1947-1948 || Ramblers de New Haven || LAH || 13 || 6 || 6 || 1 ||  ||  || 3,08 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1948-1949 || Black Hawks de Chicago || LNH || 60 || 21 || 31 || 8 ||  ||  || 3,52 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1949-1950 || Pla-Mors de Kansas City || USHL || 68 || 29 || 27 || 12 ||  ||  || 3,75 ||  || 3 ||  || 3 || 0 || 3 || 0 ||  ||  || 6,67 ||  || 0 || 
|-
| 1950-1951 || Knights d'Omaha || USHL || 7 || 5 || 2 || 0 ||  ||  || 2,57 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1950-1951 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 58 || 37 || 19 || 2 ||  ||  || 3,44 ||  || 0 ||  || 3 || 0 || 3 || 0 ||  ||  || 3,47 ||  || 0 || 
|-
| 1951-1952 || Bruins de Boston || LNH || 70 || 25 || 29 || 16 ||  ||  || 2,51 ||  || 7 ||  || 7 || 3 || 4 || - ||  ||  || 2,41 ||  || 1 || 
|-
| 1952-1953 || Bruins de Boston || LNH || 70 || 28 || 29 || 13 ||  ||  || 2,46 ||  || 8 ||  || 9 || 5 || 4 || - ||  ||  || 3,06 ||  || 0 || 
|-
| 1953-1954 || Bruins de Boston || LNH || 70 || 32 || 28 || 10 ||  ||  || 2,59 ||  || 8 ||  || 4 || 0 || 4 || - ||  ||  || 4 ||  || 0 || 
|-
| 1954-1955 || Bruins de Boston || LNH || 27 || 8 || 12 || 6 ||  ||  || 3,02 ||  || 1 ||  || 3 || 1 || 2 || - ||  ||  || 2,62 ||  || 0 || 
|-
| 1957-1958 || Maroons de Winnipeg || Coupe Allan || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 12 || 10 || 2 || 0 ||  ||  || 2,58 ||  || 1 || 
|-
| 1958-1959 || Lakers de Warroad || MHL-Sr. || 14 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,92 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1959-1960 || Saints de Saint Paul || LIH || 9 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,89 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1959-1960 || Maroons de Winnipeg || Coupe Allan || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 3 || 1 || 2 || 0 ||  ||  || 2,01 ||  || 0 || 

| 406 || 161 || 173 || 70 ||  ||  || 2,87 ||  || 28 ||  || 29 || 11 || 18 || - ||  ||  || 2,79 ||  || 2 ||

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 
 

Naissance en octobre 1920
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Ramblers de New Haven
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Knights d'Omaha
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Bruins de Boston
Gardien de but de hockey sur glace
Décès en janvier 2004
Décès à 83 ans